Tukingaleq bezeichnet:
 Tukingaleq (Insel, Anaava), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Tukingaleq (Insel, Ilittaaliip Kangertiva), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Tukingaleq (Insel, Quujuutilik, mittig), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Tukingaleq (Insel, Quujuutilik, nördlich), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Tukingaleq (Insel, Quujuutilik, südlich) (Jernø), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland